A 2014-es WTCC orosz nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2014. június 8-án rendezték meg a Moscow Raceway-en, Oroszországban.

Időmérő

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Oroszországban
Orosz